

Istruzione 
 Academy of Applied Pharmaceutical Sciences – college privato di Toronto, nell'Ontario (Canada)
 Ann Arbor Public Schools – distretto scolastico di Ann Arbor, nel Michigan (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Anglo-Australian Planet Search – indagine astronomica
 Association of American Physicians and Surgeons – organizzazione medica e politica statunitense